Standardatmosfär kan syfta på:
 Atmosfär (tryckenhet) – en tryckenhet på 101,325 kPa
 Standardatmosfär (ISA) – en hypotetisk, vertikal fördelning av jordatmosfärens temperatur, tryck, densitet och sammansättning